Fermín Espinosa puede referirse a:

 Fermín Espinosa Orozco apodado "Armillita", novillero, banderillero y peón de brega, padre de Juan Espinosa "Armillita" y de Fermín Espinosa "Armillita Chico".
 Fermín Espinosa Saucedo apodado "Armillita Chico" o "el Maestro de Saltillo", torero y padre de Manolo Espinosa "Armillita", Fermín Espinosa "Armillita Hijo" y Miguel Espinosa "Armillita".
 Fermín Espinosa Menéndez, apodado "Armillita Hijo", torero, hijo del anterior.
 Fermín Espinosa Díaz de León, novillero, hijo del anterior.